Кодекс 064 (Gregory-Aland) — унциальный манускрипт VI века на греческом языке, содержащий текст Евангелия от Матфея 27,7-30 на 2 пергаментных листах (28 x 21 см). Текст на листе расположен в двох колонках, 25 строки в колонке.

Особенности рукописи  
Вместе с кодексами 074 и 090 она составляла одну рукопись. Содержит фрагменты Матф 25,15 - Марк 5,20. 

 Кодекс 074 — 10 листов, содержит Матф 25; 26; 28 
 Кодекс 090 — 4 листа, содержит Матф 26, 59-70; 27,44-56; Марк 1,34-2,12. 

Греческий текст рукописи отражает византийский тип текста. V категория Аланда. 

Рукопись поделена и сейчас хранится в трёх библиотеках: 
 064 в Национальной библиотеке Украины (Petrov 17), в Киеве, 
 074 в Монастыре Св. Екатерины, на Синае (Harris 10), 
 090 в Российской национальной библиотеке (Gr. 276) в Санкт-Петербурге.

См. также  
 Список унциальных рукописей Нового Завета

Примечания

Литература 
 C. R. Gregory, Textkritik des Neuen Testamentes III (Leipzig 1909), pp. 1363–1368.
 K. Treu, Remarks on some Uncial Fragments of the Greek NT, in Studia evangelica III, T & U 88 (Berlin, 1964), pp. 111–112.

Унциальные рукописи Нового Завета
Рукописи VI века